Heilbronn ima lahko več pomenov.

 Heilbronn - nemško mesto v zvezni deželi Baden-Württemberg.

Osebnosti 

 Gerhard Heilbronn - 
 Hans Arnold Heilbronn (1908–1975) - nemški matematik.

Zgodovina 

 Heilbronnska liga - zveza med Švedsko, Francijo in zahodnonemškimi protestantskimi knezi proti katoliški ligi

Drugo 

 Elektrarna Heilbronn - termoelektrarna v Heilbronnu.
 FC Heilbronn - nogometni klub iz Heilbronna.
 Katarina iz Heilbronna (Catherine de Heilbronn) - francoski film iz leta 1980.

Glej tudi 

 Halperin
 Heilprin